Skate Canada International 2022, или Гран-при Канады по фигурному катанию 2022, — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, второй этап серии Гран-при, организованный Федерацией фигурного катания Канады. Соревнования прошли с 28 по 30 октября 2022 года на льду «Paramount Fine Foods Centre» в Миссиссоге, Канада. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Skate Canada 2022 на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев.
 Skate Canada 2022 на сайте Golden Skate.
 Skate Canada 2022 на сайте IFS Magazine.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Октябрь 2022 года
Спорт в Канаде в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Миссиссоге